

Codici 
 HAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Langehangen, Hannover, Germania
 haj – codice ISO 639-3 della lingua hajong

Geografia 
 Háj – comune del distretto di Košice-okolie (Slovacchia)
 Háj – comune del distretto di Turčianske Teplice (Slovacchia)
 Háj u Duchcova – comune del distretto di Teplice (Repubblica Ceca)
 Háj ve Slezsku – comune del distretto di Opava (Repubblica Ceca)
 Mokrý Háj – comune del distretto di Skalica (Slovacchia)